peut faire référence à:

Long Live Love, 1923 peinture par Max Ernst
Long Live Love (album), album de Olivia Newton-John sortie en 1974
Long Live Love, chanson titre de l'album
Long Live Love, une chanson de Sandie Shaw
Long Live Love, un single de LeAnn Rimes issue de Remnants